Bitwa pod Olszanicą (1527) – bitwa rozgrywająca się na polach wsi Olszanica pomiędzy wojskami litewskimi pod dowództwem hetmana Konstantego Ostrogskiego), a Tatarami.
 Bitwa pod Olszanicą (V 1920) – walki polskiej 4 Brygady Jazdy z oddziałami sowieckiej 14 Armii toczone w okresie II fazy operacji kijowskiej w czasie wojny polsko-bolszewickiej.
 Bitwa pod Olszanicą (VI 1920) – walki polskiej grupy „Wasylków" ppłk. Stefana Dęba-Biernackiego z oddziałami sowieckiej 44 Dywizji Strzelców w czasie wojny polsko-bolszewickiej.